Pelé è il soprannome con cui è universalmente noto Edison Arantes do Nascimento (1940-2022), calciatore brasiliano.

Pelé si può riferire anche a:
Vítor Hugo Gomes Passos, detto Pelé (1987), calciatore portoghese.
Judilson Mamadu Tuncara Gomes, detto Pelé (1991), calciatore portoghese.
Pedro Miguel Cardoso Monteiro, detto Pelé e anche Pedro Pelé (1978), calciatore capoverdiano.
Abedi Ayew, detto Abedi Pelé (1964), ex calciatore ghanese.
Yohann Pelé (1982), calciatore francese.
Pelé Reid (1973), pugile britannico.
Pelé's Soccer, videogioco del 1981 per Atari 2600.
Pelé Eterno, documentario del 2004 su Pelé.
Pelé – film del 2016 diretto da Jeff e Michael Zimbalist.